Pizzicato est un logiciel musical (pour Windows, Mac) imaginé, conçu et développé par la société Arpège et commercialisé, dès le , dans sa première version (1.0).

En 2011, il en est à sa version 3.6, a acquis une forte notoriété et se développe au niveau international.

Il se décline en onze versions fonctionnelles, selon les besoins des utilisateurs, telles que : « Ecriture », « Chorale », « Guitare », « Clavier », « Professionnel »…

Sa particularité réside dans les points suivants :

 apporter aux musiciens (même débutants) des aides à la composition musicale (ce qui n'exclut pas de composer d'une manière « traditionnelle », mais en utilisant la souris et l'écran de l'ordinateur en remplacement du crayon/papier à musique ; les possibilités offertes par l'édition musicale d'une partition sont presque infinies) ;
 évoluer, depuis le début, en restant à l'écoute directe de ses utilisateurs (ils votent pour les évolutions proposées et peuvent eux-mêmes en proposer, le concepteur étant à leur écoute) ;
 une approche didactique et pédagogique qui ne se dément pas au fil des années.

Fonctionnalités 

 Écriture de partitions, transposition, composition musicale, impression des partitions, gestion des versions.
Séquenceur MIDI et effets sonores.
 Création sonore (synthèse sonore), création de fichiers WAV en sortie, banque de sons Papelmedia.
 Echange de fichiers en formats MIDI ou MusicXML.
 Approche didactique : très nombreux exemples, vidéos, aide complète et à jour.
 Assistance forte à la composition : par exemple, vecteurs musicaux permettant de dessiner une ligne mélodique qui sera harmonisée aux accords définis préalablement, transposition pour écriture des instruments transpositeurs (cuivres, bois) extrêmement simple à partir d'une partition écrite en ut.
 Clavier dactylographique musical (nouveau en version 3.6) : pour faciliter et améliorer l'écriture des partitions.
 Reconnaissance des notes d'une mélodie à partir d'un fichier audio et aide au décryptage de polyphonies (nouveau en version 3.6).
 Encodage des notes accéléré grâce à la compatibilité avec le clavier de dactylographie musicale « Music Typing Keyboard », spécialement dessiné pour la notation musicale.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site d'Arpege Musique
 Présentation sur le site de l'Académie de Lyon
 Site italophone de Pizzicato

Logiciel de notation musicale
Logiciel de création musicale
Logiciel audio